William Durham ist der Name folgender Personen:

* William Howard Durham (1873–1912), US-amerikanischer Geistlicher und Theologe
 William Durham (Tennisspieler), australischer Tennisspieler 
 William B. Durham (* 1947), amerikanischer Geowissenschaftler
 William J. Durham (1896–1970), US-amerikanischer Bürgerrechtler